Ralf Schumann (Meissen, 10 juni 1962) is een Duitse  schutter. 

Schumann nam als schutter zeven keer deel aan de Olympische Spelen; in 1988 kwam hij uit voor Oost-Duitsland op het onderdelen  25 meter snelvuurpistool en won zilver. In 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 en 2012 kwam hij uit voor Duitsland en won hij driemaal goud en eenmaal zilver in 2008. Hij eindigde als vijfde in 2000. 

Verder won hij het wereldkampioenschap in 1990, 1995, 2000 en 2005.

Palmares 

 
Duits olympisch kampioen
Oost-Duits olympisch deelnemer
Duits schutter